In 2006 werd het 90ste Campeonato Amazonense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Amazonas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en werd gespeeld van 11 januari tot 2 april. São Raimundo won beide toernooien waardoor er geen finale nodig was.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Tweede fase
São Raimundo won na gelijkspel omdat het in de competitie beter presteerde dan Fast.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amazonense
Amazon